Kruus est un patronyme estonien et finnois pouvant désigner:

Patronyme
Hans Kruus (1891-1976), historien et homme politique finlandais
Heino Kruus (1926-2012), joueur soviétique de basket-ball
 (1884-1942), général estonien
 (1862-1918), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien
Patronyme finnois